Star Dust (aeroplano) – aeroplano che si schiantò sulle Ande nel 1947

Film
Star Dust – regia di Fred E. Wright (1917)
La via delle stelle – regia di Walter Lang  (1940)

Pagine correlate 
Stardust (disambigua)